Населені пункти в Чехії:

 Дєтковиці (Простейов)
 Дєтковиці (Вишков)